Gramàtica: La conjunció (gramàtica) és una paraula que serveix per a enllaçar dues oracions o dos elements d'una oració.
 Astronomia: La conjunció (astronomia) és quan dos astres observats des d'un tercer (generalment la Terra) es troben molt a prop en el cel.